Серия А 1960/1961 () — 29-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 25 сентября 1960 года и завершился 10 июня 1961 года. В 12-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1960/1961
Футбол в Италии в 1960 году
Футбол в Италии в 1961 году